Puke, betyder ursprungligen "trolldomsväsen", "trolldomskunnig ond ande" eller "djävul", etc, och kan syfta på:

 Puke eller Pukehorn – uppåtvänd örnvinge inom heraldiken, ibland något krökt eller vriden, för att passa in i vapenskölden.
 Puke (musikgrupp) – svensk punkgrupp
 Puke (namn) – efternamn samt personer med namnet
 Puke (adel) – ädelsläkten
 Puke (frälsesläkt) – frälsesläkten
 Puke (noaord) – noaord för djävul
 Pukefejden – stridigheter mellan anhängare till Erik Puke och Karl Knutsson (Bonde) 1436–1437
 Puktörnesläktet –  släktet Ononis inom ärtväxtfamiljen.
 HMS Puke – jagare i svenska flottan (1940–1947), uppkallad efter Johan af Puke
 Puken – dragväsen inom svensk folktro, se bjära

Geografi

Albanien 

 Rrethi i Pukës, distrikt, Shkodër prefektur, 
 Bashkia e Pukës, kommun, Shkodër prefektur, 
 Pukë (distriktshuvudort i Albanien), Shkodër prefektur, Rrethi i Pukës,

Referenser 

Robotskapade Albanienförgreningar